Punilla puede hacer referencia a:
 A la Provincia de Punilla, en la Región de Ñuble (Chile).
 Al nombre popular de un arbusto montano o de zonas montañosas: Punilla (arbusto).
 Al Valle de Punilla, en la Provincia de Córdoba (Argentina).
 Al Departamento Punilla, en la misma provincia.
 A la Sierra de la Punilla, en el noroeste de la Provincia de La Rioja (Argentina).